El apellido italiano Baresi corresponde a varias personalidades:
Alex Baresi, nombre artístico de Alessandro Vacchieri (1979-), actor pornográfico gay italiano.
Franco Baresi (1960-), exfutbolista italiano.
Giuseppe Baresi (1958-), exfutbolista italiano.